Buljević oder Buljevic ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Buljević (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Pedro Ossandón Buljevic (* 1957), chilenischer Geistlicher, Militärbischof von Chile